La competizione della pistola 25 metri di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta i giorni 4 e 5 dicembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Risultato
La gara consisteva in due serie da 30 colpi in posizione eretta.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P1